Список гербов муниципальных образований Курганской области Российской Федерации.

На 1 января 2015 года в Курганской области насчитывалось 458 муниципальных образований — 2 городских округа, 24 муниципальных района, 13 городских и 419 сельских поселений.

Герб Курганской области

Гербы городов областного подчинения Курганской области

Гербы районов и округов Курганской области

Гербы городов районного подчинения Курганской области

Гербы посёлков городского типа Курганской области

Гербы сельсоветов Курганской области

Гербы сёл и деревень Курганской области

См. также 
 Флаги Курганской области

Примечания 

Гербы районов России
Гербы Курганской области